Panama Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Panama Hotel (Kalifornien), ID-Nr. 84001182
 Panama Hotel (Seattle), ID-Nr. 06000462